Kategoria e Parë (1946) była 9. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Sezon rozpoczął się 14 kwietnia, a zakończył 26 grudnia 1946. Tytuł obroniła drużyna Vllaznia Szkodra. Tytuł króla strzelców zdobył Xhevdet Shaqiri, który w barwach Vllaznia Szkodra strzelił 11 goli.

Grupa A

Grupa B

Finał mistrzostw 
7 lipca 1946, Wlora:Flamurtari Vlora - Vllaznia Szkodra 0 - 2
26 grudnia 1946, Szkodra:Vllaznia Szkodra - Flamurtari Vlora 3 - 0

Mistrzem Albanii została drużyna Vllaznia Szkodra.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

1946 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii